Jokiletto kan syfta på följande platser:

Finland 

 Jokiletto (ö i Norra Österbotten), Brahestad, 
 Jokiletto (ö i Lappland), Kemi-Torneå, 

Robotskapade Finlandförgreningar